Il singolare del torneo di tennis Bancolombia Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejandro Falla che ha battuto in finale André Sá 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Capdeville (secondo turno)
 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Ramón Delgado (quarti di finale)
 Kevin Kim (quarti di finale)

 Dick Norman (secondo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Juan Martín del Potro (secondo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2006